GR43 ou GR-43 peut faire référence à :
 Autoroute espagnole GR-43, pénétrante nord ouest de Grenade ;
 Sentier de grande randonnée 43 en France.